Crixás kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Crixás (ort), Goiás, 
 Crixás (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar